Тамара Васильевна Белоусова-Шотадзе (7 августа 1924, Французское — 31 января 2013, Тбилиси) — советская и грузинская театральная актриса, народная артистка Грузинской ССР (1966).

Биография 
Тамара Шотадзе родилась 7 августа 1924 года в селе Французское (Украинская ССР). Закончила театральную студию при Тбилисской киностудии (сейчас «Грузия-фильм») в 1945 году. В 1946 году вошла в труппу Тбилисского драматического театра им. А. С. Грибоедова и проработала в нём всю жизнь, сыграв на сцене театра более 200 ролей.
 
Умерла 31 января 2013 года в Тбилиси (Грузия).

Семья 
 Муж — Давид Шотадзе
 Сын — Гиорги Шотадзе

Награды 
 Медаль Чести (18 октября 1997 года, Грузия).
 Народная артистка Грузинской ССР (1966).

Работы в театре 
 «Бешеные деньги» А. Островского (реж. Г. Товстоногов) — Лидия
 «Волки и овцы» А. Островского (реж. Г. Гвиниашвили) — Глафира
 «Горе от ума» А. Грибоедова (реж. А. Такайшвили) — Софья
 «Дачники» М. Горького (реж. Н. Эшба) — Варвара
 «Миллионерша» Б. Шоу (реж. Н. Эшба) — Эпифания
 «Маскарад» М. Лермонтова (реж. М. Гершт) — баронесса Штраль
 «Последние» М. Горького (реж. А. Товстоногов) — Надежда
 «Девятый праведник» Е. Юрандот (реж. А. Товстоногов) — Ахса
 «Стакан воды» Э. Скриба (реж. Л. Джаши) — герцогиня Мальборо
 «Бабочка, бабочка» А. Николаи (реж. Л. Джаши) — Эдна
 «Измена» А. Сумбаташвили-Южина (реж. Г. Жордания) — Исахар
 «Дом Бернарды Альбы» Г. Лорки (реж. К. Сурмава) — Мария Хосефа
 «Жизнь прекрасна»: «Теща-адвокат» (инсценировка произведений А. Чехова и режиссура А. Варсимашвили) — тёща

Примечания

Ссылки 
 Тамара Шотадзе-Белоусова на сайте Театра имени А. С. Грибоедова

Персоналии:Тбилисский театр им. Грибоедова